Levande bilder kan avse:
 Levande bild –  en framställning av målningar och plastiska verk, historiska händelser eller religiösa allegorier, iscensatt genom levande personer, se Tableaux vivants
 Levande bilder (bok) – en novell av Fritiof Nilsson Piraten
 Levande bilder (film) – en svensk TV-film från 1973